Annibal de Seguiran-Gardanne
 Antoine de Seguiran
 Pierre de Séguiran du Fuveau
Patronyme français